31. Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów, które odbyły się w Wiedniu w dniach 7 – 10 października 1954. W tabeli medalowej tryumfowali reprezentanci ZSRR. Udział wzięło 100 zawodników.

Rezultaty

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1954 w sporcie